Lauzière peut désigner :
 Benoît Lauzière, journaliste et professeur de philosophie québécois ;
 Michel Lauzière (1954), humoriste, fantaisiste, musicien, caricaturiste et performeur québécois ;
 le massif de la Lauzière, un massif de montagnes de France, dans les Alpes ;
 le Grand pic de la Lauzière, un sommet de France, point culminant du massif de la Lauzière ;
 la Grande Lauzière, un sommet de France situé dans la chaîne de Belledonne ;
 le suc de la Lauzière, un sommet de France situé dans le Massif central ;
 l'avenue de la Lauzière, une voie de la commune d'Asnières-sur-Seine, en France.

Voir aussi